Васи́лий Алексеевич Алексе́ев:
 Алексеев, Василий Алексеевич (1863—1919) — русский филолог, переводчик античных классиков.
 Алексеев, Василий Алексеевич (1891—1950) — генерал-майор.